Whalley Range steht für:
 Whalley Range (Blackburn), Quartier in Blackburn, UK
 Whalley Range (Manchester), Quartier in Manchester, UK

Siehe auch:
 Whalley
 Walley